Дамян (Даме) Иванов (Йованов) Кондов е български банкер и общественик от Македония.

Биография 
Даме Кондов е роден в Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония в семейството на родолюбиви българи. Брат е на Григор Кондов и Йосиф Кондов. Кондов по професия е банкер в Солун. Подпомага в книжарската му дейност Коне Самарджиев. След Солунските атентати в 1903 година е арестуван.

След Младотурската революция в 1908 година става деец на Съюза на българските конституционни клубове и е избран за делегат на неговия Учредителен конгрес от Солун. На 21 август 1909 година Кондов открива Втория конгрес на организацията като най-стар делегат.

Бележки 

Родени в Прилеп
Български предприемачи от Македония
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Български общественици от Македония
Български банкери